Columbarium är ett släkte av snäckor. Columbarium ingår i familjen Columbariidae.

Columbarium är enda släktet i familjen Columbariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor